Іванов Андрій В'ячеславович ( 1974) — російський актор театру і кіно.
 Іванов Андрій В'ячеславович ( 1971) — естонський письменник.